A Suíça enviou atletas para competirem em todas as edições desde a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos na edição inaugural de 1896. A Suíça boicotou os Jogos Olímpicos de Verão de 1956 em Melbourne, mas os eventos do Hipismo para esses Jogos foram sediados em Estocolmo, Suécia, mais cedo naquele ano, onde a equipe suíça ganhou a medalha de bronze.

A Suíça sediou os Jogos por duas vezes: Jogos Olímpicos de Inverno de 1928 e Jogos Olímpicos de Inverno de 1948, ambas em St. Moritz.

Atletas suíços ganharam um total de 181 medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão, e outras 127 nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O Comitê Olímpico Nacional da Suíça foi criado e reconhecido em 1912.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

medalhas de esporte de inverno

Ver também 
 :Categoria:Competidores Olímpicos da Suíça